Lucius Gellius Publicola ist der Name folgender Personen:

*Lucius Gellius Publicola (Konsul 72 v. Chr.), römischer Politiker 
Lucius Gellius Publicola (Konsul 36 v. Chr.), römischer Politiker